Рейнгольд, Рейнхольд ( — «Золото Рейна», ) — немецкие и еврейские имя и фамилия. 
Известные носители фамилии:

 Рейнгольд, Аман (1936—2019) — немецкий инженер-химик; основатель и редактор журнала Maledicta. 
 Рейнгольд, Валерий Леонидович (1942—2020) — советский футболист.
 Рейнхольд, Вольфганг (1923—2012) — немецкий военачальник.
 Рейнгольд, Говард (род. 1947) — американский социолог, критик, писатель.
 Рейнгольд, Исаак Исаевич (1897—1936) — советский государственный деятель, фигурант Первого Московского процесса.
 Рейнгольд, Карл Леонгард (1758—1823) — немецкий философ.
 Рейнгольд, Семён Моисеевич (1927—1981) — советский театральный режиссёр, народный артист РСФСР.
 Рейнгольд, Филипп Христиан (1764—1812) — ординарный профессор философии и естественного права в Московском университете.
 Рейнгольд, Эмилий Иванович (1787—1867) — действительный тайный советник, лейб-медик Двора Его Императорского Величества, участник Отечественной войны 1812 года.
 Рейнгольд, Эразм (1511—1553) — немецкий астроном.

См. также 
 Рейнхольд — крупный молодой ударный кратер в восточной части Моря Островов в экваториальной области видимой стороны Луны.